

Patronyme 

 Louis Simonneaux (1916-2009), évêque français ;
  (1933-), avocat américain ;
 Harry Simoneaux (v. 1933-), saxophoniste louisianais ;
  (1967–2000), chanteur et guitariste américain.